Димитър Златарев може да се отнася за:

 Димитър Златарев (1896-1938), комунист от Ямбол, участник в Атентата в „Света Неделя“
 Димитър Златарев, общественик от Охрид, създател на Демократичен фронт на Македония „Илинден 1903“